Рафаел Надал је освојио турнир. У финалу је савладао Доминика Тима са 7:6(10:8), 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2017.